Мэтью Бейли (; , , близ Глазго — , Лондон) — британский врач и патологоанатом. Личный врач принцессы Шарлотты Августы Уэльской.

Биография 
Отец — пресвитерианский священник, профессор богословия в Университете Глазго, мать — из семьи потомственных медиков (родная сестра Уильяма и Джона Хантеров). Сестра Джоанна Бейли — известная английская поэтесса и драматург-романтик.

Бейли получил докторскую степень в Оксфордском университете (1789). Специализируясь в области патологоанатомии, он опубликовал в 1793 году труд «Патологическая анатомия некоторых наиболее важных частей человеческого тела» () — первую английскую отдельную работу по этому разделу науки.

В 1797 году сделал первое описание врожденного порока сердца — транспозиции магистральных сосудов.

Примечания

Ссылки 
 Биография Мэтью Бейли и описание его архива на сайте Королевского врачебного колледжа 

Медики Великобритании
Патологоанатомы Великобритании